Kuna ima več pomenov:
 kune (Mustelidae), družina zveri
 hrvaška kune, nekdanja hrvaška valuta
 Kuna Konavoska (Hrvaška)
 Kuna Pelješka (Hrvaška)